Дакен, Луи (1927—2007) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Дакен, Луи Клод
 Дакен (супергерой)